Jan Willems ist der Name folgender Personen:

* Jan Willems (Pirat) († 1688), niederländischer Pirat 
 Jan Camiel Willems (1939–2013), belgischer Mathematiker
 Jan Frans Willems (1793–1846), belgischer Schriftsteller und Sprachwissenschaftler